Nath je hvězda v souhvězdí Býka, ve kterém je druhá nejjasnější, ale zároveň jde o třetí nejjasnější hvězdu souhvězdí Vozky.

Vlastnosti 
Absolutní hvězdná velikost Nathu je -1,34, stejná jako u jiné hvězdy z téhož souhvězdí, Maiy v Plejádách. Nath je ovšem mnohem blíže, přibližně 130 světelných let, zatímco Maia asi 360 ly.

Podobně jako Slunce tato hvězda obsahuje velké množství manganu, ale málo vápníku a hořčíku.

Nath může být zakryt Měsícem.

Také jde o dvojhvězdu, druhá složka má poziční úhel 239° a je od hlavní hvězdy vzdálená 33,4 vteřiny.

Reference 

Hvězdy v souhvězdí Býka
Hvězdy v souhvězdí Vozky
Modří obři
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu
Objekty v katalogu Henryho Drapera
Objekty v katalogu Hipparcos
HR objekty